

Geografia 
Australia
Jamestown – cittadina dell'Australia Meridionale
Ghana
Jamestown – distretto di Accra
Regno Unito
Jamestown – località del Dunbartonshire Occidentale, Dunbartonshire
Sant'Elena
Jamestown – capitale dell'isola
 Stati Uniti d'America
Jamestown – census-designated place della Contea di Tuolumne, California
Jamestown – città della Contea di Guilford, Carolina del Nord
Jamestown – città della Contea di Berkeley, Carolina del Sud
Jamestown – città della Contea di Boulder, Colorado
Jamestown – capoluogo della Contea di Stutsman, Dakota del Nord
Jamestown – città della Contea di Boone, Indiana
Jamestown – città della Contea di Cloud, Kansas
Jamestown – capoluogo della Contea di Russell, Kentucky
Jamestown – villaggio della Parrocchia di Bienville, Louisiana
Jamestown – charter township della Contea di Ottawa, Michigan
Jamestown – città della Contea di Moniteau, Missouri
Jamestown – città della Contea di Chautauqua, New York
Jamestown – comunità non incorporata della Contea di McKinley, Nuovo Messico
Jamestown – villaggio della Contea di Greene, Ohio
Jamestown – borough della Contea di Mercer, Pennsylvania
Jamestown – città della Contea di Newport, Rhode Island
Jamestown – capoluogo della Contea di Fentress, Tennessee
Jamestown – antico villaggio della Colonia della Virginia
Jamestown – census-designated place della Contea di Clallam, Washington
Jamestown – città della Contea di Grant, Wisconsin

Sudafrica

Jamestown – centro abitato della provincia del Capo Occidentale

Televisione 
Jamestown – serie televisiva britannica del 2017